Кузнецкий уезд — административно-территориальная единица Саратовской губернии, существовавшая в 1780—1928 годах. Уездный город — Кузнецк.

Географическое положение 
Уезд располагался на севере Саратовской губернии, граничил с Пензенской и Симбирской губерниями. Площадь уезда составляла в 1897 году 4 627,5 верст² (5 266 км²), в 1926 году — 7 738 км².

История 
Уезд образован в 1780 году в составе Саратовского наместничества в результате реформы Екатерины Великой. С декабря 1796 по март 1797 — в составе Пензенской губернии. Подробные исследования уезда провёл в конце XIX века краевед Ф. Ф. Чекалин.

В 1923 году в состав уезда переданы 8 волостей упразднённого Хвалынского уезда.

В 1928 году Кузнецкий уезд был упразднён, его территория вошла в состав вновь образованного Кузнецкого округа Средне-Волжской области (позднее Средневолжского края).

Население 
По данным переписи 1897 года в уезде проживало 178 356 чел. В том числе русские — 61,8 %, татары — 19,8 %, мордва — 16,0 %. В городе Кузнецке проживало 20 473 чел.

По итогам всесоюзной переписи населения 1926 года население уезда составило 320 642 человек, из них городское — 34 450 человек.

Административное деление 
В 1890 году в состав уезда входило 13 волостей:

Известные уроженцы 

 Неклюдов, Николай Адрианович (1840—1896) — русский криминалист, обер-прокурор Уголовного кассационного департамента Правительствующего сената.

Примечания

Ссылки 
 
 Старые карты Кузнецкого уезда

Уезды Саратовской губернии
История Кузнецка